Montirat (Aude)
 Montirat (Tarn)